Арвина () е когномен на фамилиите Корнелии и Папирии. Следните носят това име:

 Авъл Корнелий Кос Арвина, римски консул 343 и 332 пр.н.е., диктатор 322 пр.н.е.
 Публий Корнелий Арвина, римски консул 306 и 288 пр.н.е.
 Гай Папирий Карбон Арвина, народен трибун 90 пр.н.е